Богданов Іван Лукіянович (1903—1987) — радянський інфекціоніст та епідеміолог, доктор медичних наук.
 Богданов Іван Олександрович (1897—1942) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант/
 Богданов Іван Павлович (1985) — диригент Академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського у Чернігові.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок